

Geografia
Foggia – capoluogo della provincia di Foggia in Puglia
Foggia – località (non frazione) di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza
Foggia – contrada di Sciacca in provincia di Agrigento

Persone
Dennis Foggia – pilota motociclistico italiano
Francesco Foggia – compositore italiano
Pasquale Foggia – ex calciatore italiano di ruolo attaccante

Sport
 – squadra di calcio